La Liga Unike 2021-2022 è stata la seconda edizione della Liga Unike, lega professionistica di pallacanestro a cui prendono parte squadre di Albania e Kosovo.

Squadre partecipanti 

Note
ABSL = Liga A
KBSL = Superliga e Kosovës në Basketboll

Classifica finale

Fase finale

Tabellone

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2022